Miejscowości w USA:
 Bearden – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Bearden – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okfuskee
Gminy w USA:
 Bearden (ang. Bearden Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion